Дальноме́р — устройство, предназначенное для определения расстояния от наблюдателя до объекта. Используется в геодезии, для наводки на резкость в фотографии, в прицельных приспособлениях оружия, систем бомбометания и т. д.

Виды дальномеров 
Дальномерные приспособления делятся на активные и пассивные:
 активные:
 звуковой дальномер;
 световой дальномер;
 лазерный дальномер;
 радиодальномер;
 других конструкций;
 пассивные:
 дальномеры, использующие оптический параллакс (напр. дальномерный фотоаппарат);
 дальномеры, использующие сопоставление объекта какому-либо образцу (нитяной дальномер и т. д.);
 других конструкций.

Принцип работы 

Принцип действия дальномеров активного типа состоит в измерении времени, которое затрачивает посланный дальномером сигнал для прохождения расстояния до объекта и обратно. Скорость распространения сигнала (скорость света или звука) считается известной.

Измерение расстояний дальномерами пассивного типа основано на определении высоты  равнобедренного треугольника , например по известной стороне  (базе) и противолежащему острому углу  (т. н. параллактическому углу).  Одна из величин,  или , обычно является постоянной, а другая — переменной (измеряемой). По этому признаку различают дальномеры с постоянным углом и дальномеры с постоянной базой.

  — расстояние между объективами дальномера (база дальномера)
  — объект, до которого надо определить расстояние
  — расстояние между дальномером и объектом наблюдения

Артиллерийский дальномер 
В конце 1860-х годов русским офицером и военным инженером Василием Фомичем Петрушевским был изобретён первый в мире прибор для точного определения дистанций до цели, применявшийся в береговой артиллерии. В 1868 году береговой артиллерийский дальномер Петрушевского прошёл успешные испытания на батареях в Кронштадте. Дальномеры Петрушевского значительно улучшили качество стрельбы береговой артиллерии.

Дальномеры различных конструкций

Часы «Штурманские» («Океан») 
Некоторые модели часов имеют шкалу определения расстояний по светозвуковым сигналам (основана на разнице между скоростью света и скоростью звука). В СССР на Первом Московском часовом заводе выпускались наручные часы «Штурманские» — часы для военных лётчиков и штурманов. «Океан» — часы для моряков, вариант часов «Штурманские». Шкала определения расстояний по светозвуковым сигналам градуирована в кабельтовых и морских милях.

См. также 

 Дальномерный фотоаппарат
 Радиодальномер

Примечания

Литература 
 
 Герасимов Ф. Я., Говорухин А. М. и др. Краткий топографо-геодезический словарь-справочник,1968;  Недра.

Ссылки 
 

Оптические прицелы
Фототехника
Дальномеры
Измерительные приборы